Waldlust steht für:

 Waldlust (Berg), Einöde der Gemeinde Berg, Landkreis Hof, Bayern
 Waldlust (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Waldlust (Schwelm), Ortsteil der Stadt Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hotel Waldlust (Freudenstadt)
 eine Station der Linie U3 der U-Bahn Frankfurt, siehe U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main) #Heddernheim – Hohemark U3
 Tatort: Waldlust (2018)